Kutsuki (jap. ) bezeichnet:

 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Shiga: Kutsuki (Shiga) (eingemeindet nach Takashima (Shiga))
 ein Lehen mit Sitz in diesem: Kutsuki (Han)
 Kutsuki (Klan), eine Familie des japanischen Schwertadels

Kutsuki ist der Familienname von:
 Eiji Kutsuki (* 1962), japanischer Rugby-Union-Spieler